Натуральне число 1381
 1381 рік до нашої ери
 1381 рік нашої ери